Sennoun peut faire référence à : 
 Adel Sennoun (né en 1967), joueur algérien de volley-ball.
 Mourad Sennoun (né en 1962), joueur et entraîneur algérien de volley-ball.